Schanell Sanders (Filadélfia, Pensilvânia, 28 de dezembro de 1983), mais conhecida pelo nome artístico Roxy Reynolds, é uma atriz pornográfica, rapper e modelo americana. Ela começou como uma atriz contratada e porta-voz da Black Ice. Ela fez inúmeras aparições em comerciais de lojas, casas noturnas e outros eventos. Seu filme de estreia Roxy's World foi filmado em Atlanta, Geórgia em 2007. Reynolds produziu o filme. O seu site oficial, RoxyReynoldsxxx.com, foi lançado em julho de 2006. Em 2008, ganhou "Best Female Performer and Crossover Female" na primeira edição do Urban Spice Awards. Em 2010, ela foi nomeada pela Maxim como uma das "12 maiores estrelas femininas em pornografia".

Atrizes pornográficas afro-americanas
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Rappers dos Estados Unidos
Roxy Reynolds
Naturais de Filadélfia (Pensilvânia)